Венецианцы очень любят праздники. Исторически каждый праздник, привязанный к какому-нибудь историческому событию город отмечал на улицах.

Традиции праздников сохранились до сегодняшнего дня и упрочились благодаря интересу многочисленных туристов. Театрализованные гуляния в сегодняшней Венеции скорее норма, чем выдающееся событие.

Венецианский карнавал — февраль-март, ежегодно
Su e zo per i ponti — март-апрель, ежегодно
Регата Вогалонга — май, ежегодно
Феста делла Сенса — май, ежегодно
Бьеннале — июнь-октябрь, нечетные годы
Феста дель Реденторе — июль, ежегодно
Международный кинофестиваль — август-сентябрь
Регата Сторика — сентябрь, ежегодно
Венецианский марафон — октябрь, ежегодно
Феста делла Салюте — ноябрь, ежегодно

Списки:Венеция